de plaats waar men iets kan passeren, zoals:
overweg
dijkovergang
het passeren zelf
recht van overgang
een term in de astronomie, zie: 
overgang (astronomie)
Mercuriusovergang
Venusovergang
het van een toestand in een andere geraken, zoals:
menopauze (Met "de overgang" wordt meestal de menopauze bedoeld)
penopauze
puberteit
een compromis